Франсис — имя и фамилия:

Имя 
 Франсис Бебей (1929—2001) — камерунский писатель и музыкант.
 Франсис Видиль (род. 1961) — французский неоклассический музыкант, исполнитель и профессор классической музыки.
 Франсис Гойя (род. 1946) — бельгийский гитарист и композитор.
 Франсис Жамм (1868—1938) — французский поэт.
 Франсис Лемарк (1917—2002) — французский певец и композитор.
 Франсис Нганну (род. 1986) — франко-камерунский боец смешанных боевых искусств.
 Франсис Пикабиа (1879—1953) — французский художник, поэт, художественный критик.
 Франсис Понж (1899—1988) — французский поэт.
 Франсис Пуленк (1899—1963) — французский композитор.

Фамилия 
 Франсис, Вайлон (род. 1990) — коста-риканский футболист, левый защитник клуба MLS «Коламбус Крю» и сборной Коста-Рики.
 Франсис, Эва (1886—1980) — французская актриса.

См. также 
 Фрэнсис